Znak, u semiotici je znak najmanja jedinica s kojom se prenosi informacija u nekom komunikacijskom sustavu. 
 prometni znakovi, u prometu postoje prometni znakovi, vizualne informacije koje sudionike u prometu informiraju o sigurnom načinu ponašanja
 astrološki znakovi, način proučavanja/podjele ljudskih karaktera po datumima njihova rođenja
 Znak (računarstvo), tip podatka koji prihvaća jedan grafem ili simbol